Талмуд может означать:

 Талмуд — многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма.
 Талмуд, Давид Львович (1900—1973) — советский химик и педагог.
 Талмуд, Израиль Львович (1902—1998) — советский инженер-химик. Лауреат Ленинской премии 1957 года.

См. также 
 Талмуд-тора — тип еврейского религиозного учебного заведения.